Сара́льб () — кантон во Франции, в регионе Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Мозель, округ Саргемин.

Численность населения кантона в 2007 году составляла 15997 человек. Код INSEE кантона 57 28. С марта 2015 года код кантона — 57 20, в составе кантона 48 коммун, суммарная численность населения — 34 112 человек (2013), административный центр — коммуна Саральб.

Коммуны кантона 
До марта 2015 года в составе кантона было 14 коммун:

См. также 
 Кантоны департамента Мозель

Ссылки 
 Национальный институт статистики